Tuthill kan som auktorsförkortning betyda:

 Leonard D. Tuthill
 Dorothy E. Tuthill

Robotskapade auktorsförkortningar